Piotr Szafraniec (zm. 1437) – wojewoda krakowski i sandomierski, starosta podolski, łęczycki, sieradzki, chęciński i spiski, podkomorzy krakowski
 Piotr Szafraniec (zm. 1441/1442) – podkomorzy krakowski, krajczy nadworny, starosta żarnowiecki i sieradzki
 Piotr Szafraniec (zm. 1456) – podkomorzy krakowski, starosta sieradzki
 Piotr Szafraniec (zm. 1508) – kasztelan wiślicki, starosta radomski, malborski i sochaczewski